Bartholin ist der Familienname folgender Personen:

 Erasmus Bartholin (1625–1698), dänischer Mediziner
 Thomas Bartholin (1616–1680), dänischer Mediziner, Anatom, Leibarzt, Bibliothekar und Theologe
 Thomas Bartholin (Archivar) (1659–1690), dänischer Archivar